Johann von Fargel ist der Name folgender Personen:

* Johann von Fargel (Jurist) († 1560), deutscher Richter und Amtsschreiber 
 Johann von Fargel (Militär) (1601–1682), deutscher Obrist und Festungsgouverneur